Kopong steht für:
 Kopong (Botswana), eine Stadt in Botswana

Personen:
 Franciscus Kopong Kung (* 1950), indonesischer Priester, Bischof von Larantuka